Cea de-a 20-a ediție a Campionatelor Mondiale de Natație 2023 va avea loc la Fukuoka, Japonia, între 14 și 30 iulie 2023. Inițial programat să se desfășoare în 2021, campionatele au fost amânate cu un an pentru perioada 13-29 mai 2022, ca răspuns la reprogramarea Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo din 2020 în 2021, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Evenimentul a fost apoi amânat a doua oară pentru anul 2023, din cauza situației pandemice de COVID-19, cum ar fi restricțiile de călătorie și măsurile în vigoare în prezent în Japonia. În locul său, Budapesta a găzduit cel de-al 19-lea campionat în perioada 18 iunie – 3 iulie 2022. 

Va fi a doua oară când Fukuoka va găzdui acest eveniment, la 22 de ani după Campionatele Mondiale de Natație din 2001.

Calendar

Note

Legături externe
 Official website

2023
2023 în sport
Competiții sportive internaționale găzduite de Japonia